O nilo-tchadiano é um grupo de línguas nilo-saarianas, faladas no vale do rio Nilo desde Assuã (primeira catarata), ao norte, até perto de Fachoda, ao sul, e a oeste, abrange parte do deserto da Líbia, o Tibesti e as regiões montanhosas do Norte do Cordofão, do Darfur, do Uadai e do Canem. Tal grupo inclui 35 línguas, entre as quais o nuba, o bária, o cunama, o tama e o massalite.

Nilo-tchadiano